Avon River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Avon River (vattendrag i Australien, Western Australia), 
 Avon River (vattendrag i Australien, Victoria, lat -38,05, long 147,27), 
 Avon River (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -34,25, long 150,67), 
 Avon River (vattendrag i Australien, New South Wales, lat -32,05, long 151,97),

Kanada 

 Avon River (vattendrag i Kanada, Nova Scotia), 
 Avon River (vattendrag i Kanada, Ontario), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar